Натуральне число 1022
 1022 рік до нашої ери
 1022 рік нашої ери